Artabano da Pérsia () — segundo algumas fontes, regente da  Pérsia por alguns meses em ;

 Ársaces II da Pártia () — rei de Pártia que aparece com o nome Artabano em algumas fontes antigas;

 Artabano de Demavende — dignitário persa da corte de Sapor I

 Artabanes (general) — oficial bizantino do ;

 Adarmanes — oficial sassânida do ;

Reis da Pártia 

 Artabano I da Pártia 

 Artabano II da Pártia 

 Artabano III da Pártia 

 Artabano IV da Pártia 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história